Houla, une ville des États-Unis d’Amérique, nommée d’après le peuple houma ;
 Peuple Houma, une tribu amérindienne francophone de la Louisiane ;
 Houma (Shanxi), en Chine ;
 Houma, village de la République de Macédoine, situé dans la municipalité de Guevgueliya ;
 El Houma désigne l'organisation d'un quartier à Alger ;
 Houma, maison d'édition algérienne.

Homonymie de toponyme